Lapostolle :

Patronyme 

 Alexandre-Ferdinand Lapostolle (1749-1831), chimiste et physicien français
 Christine Lapostolle (1961-), écrivain français

Entreprise 
 Société des produits Marnier Lapostolle, entreprise française spécialisée dans la production et la commercialisation de vins et spiritueux